А-ліга 2012 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона всьоме здобув Екранас.

Турнірна таблиця 

}

Примітки: 
1. Клуб Жальгіріс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Литви 2012—2013.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 

2012
Литва
2012 у Литві